Бурбагена ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь  км². Население — 296 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 www.burbaguena.tk

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля